

Бар-Гарбор — місто, штат Мен
 Бар-Гарбор — переписна місцевість, штат Мен